Paiton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Paiton, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Paiton, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar